Lundin ist ein schwedischer Familienname.

Namensträger 
 Adolf H. Lundin (1932–2006), schwedischer Unternehmer
 Anders Lundin (* 1958), schwedischer Fernsehmoderator
 Augusta Lundin (1840–1919), schwedische Modemacherin
 Cody Lundin, US-amerikanischer Abenteurer, Survival-Ausbilder und Autor

 Frederick Lundin (1868–1947), US-amerikanischer Politiker
 Fredrik Lundin (* 1963), dänischer Jazzmusiker
 Kristian Lundin (* 1973), schwedischer Produzent und Komponist	
 Marietta de Pourbaix-Lundin (* 1951), schwedische Politikerin (Moderata samlingspartiet)
 Mike Lundin (* 1984), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Oscar Lundin (* 1988), schwedischer Unihockeytrainer
 Pål Lundin (* 1964), schwedischer Fußball-Torwart
 Peter Lundin (* 1972), dänischer Mehrfachmörder
 Sten Lundin (1931–2016), schwedischer Motocross-, Enduro- und Rallye-Fahrer
 Stefan Lundin (* 1955), schwedischer Fußballspieler, -trainer und -funktionär
 Steve Rune Lundin (* 1959), kanadischer Schriftsteller, bekannter unter seinem Pseudonym Steven Erikson
 Tage Lundin (1933–2019), schwedischer Biathlet
 Therese Lundin (* 1979), schwedische Fußballspielerin
 Thomas Lundin (* 1961), schwedischer Fußballspieler
 Victor Lundin (1930–2013), US-amerikanischer Schauspieler, Drehbuchautor und Produzent
 Walter Lundin (1892–1954), US-amerikanischer Kameramann

Siehe auch 
 Lundeen (BKS)
 Lundin Links

Familienname
Schwedischer Personenname